Eucestoda är en ordning av plattmaskar. Eucestoda ingår i klassen Neodermata, fylumet plattmaskar och riket djur. 

Kladogram enligt Dyntaxa:

Källor

Externa länkar 

Plattmaskar
Eucestoda